Mouillac puede referirse a: 

 Mouillac, comuna francesa situada en Gironda.
 Mouillac, comuna francesa situada en Tarn y Garona.